L'International Raiffeisen Grand Prix 2002 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 22ª edizione dell'International Raiffeisen Grand Prix, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2002. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 20 al 26 maggio 2002.

Campioni

Singolare 

 Nicolás Lapentti ha battuto in finale  Fernando Vicente 7-5, 6-4

Doppio 

 Petr Pála /  David Rikl hanno battuto in finale  Mike Bryan /  Michael Hill 7–5, 6–4

Collegamenti esterni 

International Raiffeisen Grand Prix 2002
ATP Tour 2002